Wehrau steht für: 
 den deutschen Namen eines Ortes in Niederschlesien, siehe Osiecznica
 einen Fluss in Schleswig-Holstein, siehe Wehrau (Fluss)